

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Le désert des Neptune chauds, ou désert d'évaporation, est, au voisinage d'une étoile, une zone pauvre en planètes de taille intermédiaire entre les super-Terres et celles du type de Jupiter.
 Une planète-désert est une planète tellurique où l'eau liquide est peu abondante voire absente.

Biologie

Botanique 
 Les pêches du désert sont les fruits de trois arbustes australiens (Santalum acuminatum,  et Elaeocarpus angustifolius).
 Le Dattier du désert (Balanites aegyptiaca) est un arbre de la famille des Zygophyllacées, présent et cultivé notamment en Afrique tropicale.
 La Lavande du désert (Hyptis emoryi) est une espèce de plantes dicotylédones, de la famille des Lamiacées.
 La Rose du désert (Adenium obesum) est une espèce de plantes à fleurs, de la famille des Apocynacées.
 Les truffes du désert sont plusieurs espèces de champignons souterrains comestibles, qui poussent en Afrique du Nord.

Zoologie

Génie énergétique 
 Le frigo du désert est un dispositif de réfrigération qui maintient les aliments au frais sans électricité, en utilisant le refroidissement par évaporation.

Sciences humaines et sociales

Géographie 

 Un désert est une zone stérile ou peu propice à la vie. Plusieurs régions sont dénommées « désert » :

 Un désert alimentaire est une région géographique dont les habitants n'ont pas accès à certains produits alimentaires réputés sains à des prix abordables.
 Le désert fleuri est un phénomène qui se déroule dans certains déserts (Atacama, vallée de la Mort, Afrique du Sud) quand les précipitations sont inhabituellement abondantes.
 Un désert de sel est un lac temporaire dont les sédiments sont essentiellement constitués de sels (chlorures, sulfates, nitrates, borates), qui ont précipité sous l'effet d'une forte évaporation.
 Les déserts et terres arbustives xériques constituent l'un des 14 grands biomes terrestres selon la classification établie par le WWF.
 Une île déserte est une île qui ne compte aucune population humaine permanente, ce qui n'implique pas qu'elle ait un climat aride.
 Paris et le désert français est un ouvrage de géographie de Jean-François Gravier, publié en 1947.
 Le vent du désert est, au Sahara et en Afrique Centrale et de l'Ouest, un vent du nord-est, très chaud le jour, plus froid la nuit, très sec et le plus souvent chargé de poussière.

Histoire 
Au cours de l'Histoire, les déserts ou le concept de désert ont été associés à de nombreux événements ou croyances :

Histoire des religions 
 le « désert des Chartreux » correspond à la zone de silence qui entoure généralement les monastères de l'Ordre des Chartreux et créé lors de l'installation de leur premier monastère en France.
 le « désert », la période de clandestinité des protestants restés en France pendant les persécutions religieuses, entre la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et l'édit de tolérance de 1787 ;
 le désert de Paran, mentionné à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, et qui pourrait être le Badiet et-Tih (« le désert des errances »), situé dans le Nord-Est de la péninsule du Sinaï ;
 les Apophtegmes des Pères du désert, un ensemble de préceptes, d'anecdotes et de paroles, attribués aux ermites et aux moines qui peuplèrent les déserts égyptiens au  ;
 les assemblées du désert (dont les synodes du désert), des réunions clandestines pour célébrer le culte protestant au temps de la persécution, entre la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et l'édit de tolérance de 1787 ;
 la traversée du désert du peuple juif, un épisode de l'Exode dans la Bible ;
 la traversée du désert de Jésus de Nazareth, un épisode néotestamentaire commémoré par les chrétiens lors du carême ;
 les moines du désert, des moines adeptes du cénobitisme et de l'érémitisme à l'époque de Pacôme le Grand et d'Antoine le Grand ;
 la traversée du prophète Mahomet de La Mecque à Médine le 16 juillet 622 (l'Hégire, début du calendrier musulman).

Histoire militaire 
 la Desert Air Force, une force aérienne tactique alliée créée en Afrique du Nord en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour fournir un appui aérien rapproché à la  armée britannique.
 le désert du Douro, dépeuplement du bassin du Douro au , mis en œuvre par le roi Alphonse I pour la défense du Royaume des Asturies ;
 la brigade des Faucons du désert, une organisation paramilitaire puis une branche de l'armée syrienne, active de 2013 à 2017 pendant la guerre civile syrienne ;
 le combat de La Bazouge-du-Désert, qui s'est déroulé le , lors de la Chouannerie ;
 la conquête du Désert, ou campagne du Désert, une campagne de l'armée argentine entre 1879 et 1881 sous les ordres du général futur président Julio Argentino Roca, afin d'obtenir la domination totale sur les régions du sud de la Pampa et sur la Patagonie orientale, jusqu'alors sous domination de la nation mapuche ;
 la guerre du Désert, un épisode de la Seconde Guerre mondiale qui a opposé principalement, de  à , l'armée coloniale libyenne de l'Empire italien à la  britannique gardant l'Égypte ;
 les  Rats du désert (), surnom de la  blindée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 l'opération Desert Strike, une opération militaire menée le  par l'US Air Force et l'US Navy, lors du conflit kurdo-irakien ;
 l'opération Desert Thunder, une opération de la coalition militaire en Irak, en novembre-décembre 1998 ;
 l'opération Tempête du désert (), une opération militaire menée contre l'Irak en 1991 par les États-Unis, dans le cadre d'une coalition internationale missionnée par les Nations unies. Cette opération a mis fin à l'occupation du Koweït par l'Irak ;
 la terre déserte, une tactique militaire consistant à faire le vide devant l'adversaire en stockant hommes et biens dans des endroits hors d'atteinte, mais sans détruire le pays. Elle fut employée pour la première fois en France au cours de la guerre de Cent Ans ;
 la traversée du désert par les Arméniens, pendant le Génocide arménien de 1915-1916.

Culture et société

Administration et organisation du territoire 
 Un désert médical est une zone géographique dont la densité en professionnels ou établissements du secteur de la santé, en particulier en médecins, est, rapportée à sa population et ses besoins, nettement plus faible que dans le reste du pays.

Armement 
 Le Desert Battle Dress Uniform est un camouflage utilisé par l'armée des États-Unis pendant la guerre du Golfe et au début des années 1990.
 Le  est un pistolet semi-automatique conçu au début des années 1980 aux États-Unis et en Israël.
 Le  est un véhicule armé léger et rapide, de type buggy, utilisé pour la première fois au combat pendant la première guerre du Golfe en 1991.

Arts plastiques 
 Le Christ dans le désert est un tableau du peintre russe Ivan Kramskoï, réalisé en 1872 et conservé à la galerie Tretiakov de Moscou.
 Le Prophète Élie au désert est une icône russe très ancienne, présente à Pskov dès le  et aujourd'hui conservée à la galerie Tretiakov de Moscou.
 Saint Jean-Baptiste au désert est une peinture à l'huile attribuée à l'atelier du peintre Raphaël, conservée au Musée du Louvre (Paris).
 Saint Jean-Baptiste dans le désert est un tableau du peintre néerlandais Jérôme Bosch.
 Saint Jean Baptiste dans le désert est une huile sur toile attribuée à Diego Vélasquez, conservée à l'Institut d'art de Chicago.
 Saint Jérôme dans le désert est un tableau du peintre Andrea Mantegna, peint en 1448-1451 et conservé au Musée d'art de São Paulo, au Brésil.

Cinéma et télévision 
{{liste nombreuse|
 Déserts est un film d'Éric Nivot, sorti en 2005.
 Déserts est une série documentaire d'Amanda Rees.
 Le Désert de l'amour est un téléfilm français réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe, diffusé en 2012 sur France 3.
 Le Désert de l'angoisse () est un téléfilm américain réalisé par , diffusé en 2002.
 Desert Blue est un film américain réalisé par Morgan J. Freeman, sorti en 1998.
 Désert Blues est un film réalisé en 2006 par Michel Jaffrennou.
 Le Désert de feu () est une télésérie franco-italienne réalisée par Enzo G. Castellari en 1997.
  est un film américain réalisé par Donna Deitch, sorti en 1985.
  est un film muet américain réalisé par Jack Conway, sorti en 1918.
  est un film britannique réalisé par Michael Relph, sorti en 1959.
 Le Désert de la peur () est un film américain réalisé par Raoul Walsh, sorti en 1951.
 Le Désert de Pigalle est un film français réalisé par Léo Joannon, sorti en 1958.
 Le Désert rouge () est un western américain de Howard Higgin, sorti en 1931.
 Le Désert rouge () est un film franco-italien de Michelangelo Antonioni, sorti en 1964.
 Le Désert des Tartares () est un film franco-germano-italien adapté du roman de Dino Buzzati, réalisé par Valerio Zurlini et sorti en 1976.
 Le Désert vivant () est un film documentaire américain réalisé par James Algar, sorti en 1953.
 L'Apôtre du désert (Abuna Messias) est un film de propagande italien réalisé par Goffredo Alessandrini, sorti en 1939.
 Les Aventuriers du désert () est un film américain réalisé par John Sturges, sorti en 1949.
 Les Baliseurs du désert est un film tunisien réalisé par Nacer Khémir, sorti en 1984.
 Le Chant du désert () est un film américain réalisé par Roy Del Ruth, sorti en 1929.
 Le Chant du désert () est un film allemand réalisé en 1939 par Paul Martin.
 Les Châtaigniers du désert est un téléfilm français réalisé par Caroline Huppert, diffusé en 2010 sur France 3.
 Commando du désert () est une série télévisée américaine créée par Tom Gries, diffusée de 1966 à 1968 sur le réseau ABC.
 Le Courrier du désert () est une série télévisée australienne créée par Michael Noonan et Michael Plant, diffusée au Royaume-Uni en 1960-1961, en Australie en 1961, en France en 1964 et au Québec en 1967.
 Le Démon du désert est un film égyptien réalisé par Youssef Chahine, sorti en 1954.
 La Fiancée du désert () est un film dramatique argentin écrit et réalisé par Cecilia Atán et Valeria Pivato, sorti en 2017.
 La Fille du désert (Miryam) est un film italien réalisé par Enrico Guazzoni, sorti en 1929.
 La Fille du désert () est une mini-série américaine basée sur le livre The Red Tent, développée par Roger Young et diffusée en 2014 sur la chaîne Lifetime, puis sur TF1 en 2016.
 Le Fils du désert () est un film américain réalisé par John Ford, sorti en 1948.
 Fin d'un désert est un film français documentaire de court métrage réalisé par Robert Ménégoz, sorti en 1960.
 Fleur du désert () est un film biographique allemand réalisé par Sherry Hormann, sorti en 2009.
 La Furie du désert () est un film américain réalisé par Lewis Allen en 1947.
 Hondo, l'homme du désert est un film américain réalisé en relief (3-D) par John Farrow, sorti en 1953.
 Au large du désert est un court métrage français réalisé par Henri Fabiani, sorti en 1965.
 Le Lion du désert est un film américano-libyen de Moustapha Akkad, sorti en 1981.
 Son nom de Venise dans Calcutta désert est un film de Marguerite Duras, sorti en 1976.
 Perdus dans le désert est le  de la première saison de la série télévisée Les Sentinelles de l'air.
 Priscilla, folle du désert () est un film australien de Stephan Elliott, réalisé en 1994.
 La Prisonnière du désert () est un western américain de John Ford, sorti en 1956.
 Les Rats du désert () est un film américain réalisé par Robert Wise, sorti en 1953.
 Reine du désert () est un film dramatique et biographique américano-allemand écrit et réalisé par Werner Herzog, sorti en 2015.
 Les Rois du désert () est un film américain réalisé par David O. Russell, sorti en 1999.
 Du sang dans le désert () est un western américain réalisé par Anthony Mann, sorti en 1957.
 Des saumons dans le désert () est une comédie romantique britannique de Lasse Hallström, sortie en 2012.
 Les Soldats du désert () est un film de guerre américain réalisé par Irwin Winkler, sorti en 2006.
 Le Soleil blanc du désert () est un film soviétique réalisé par Vladimir Motyl, sorti en 1970.
  est un film muet américain réalisé par Tom Santschi, sorti en 1915.
 Le Chant du désert (The Desert Song) est un film musical américain de Robert Florey, sorti en 1943 aux États-Unis.
  est un film américain réalisé par H. Bruce Humberstone, sorti en 1953.
  est un film américain réalisé par Lewis D. Collins, sorti en 1935.
 Une tragédie du désert () est un film américain de Sidney Olcott, sorti en 1912.
 Le Vagabond du désert () est un western de Irvin Willat, sorti en 1924.
 Les Vampires du désert () est un film d'horreur réalisé par Joseph S. Cardone, sorti en 2001.
 Victoire du désert () est un film documentaire britannique réalisé par David MacDonald en 1943.
}}

 Jeux de société et jeux vidéo 
 Desert Combat est un mod du jeu vidéo de tir à la première personne Battlefield 1942, créé par Frank Delise, Brian Holinka et Tim Brophy de Trauma Studios.
 Desert Speedtrap est un jeu vidéo de plates-formes, sorti en 1994.
 It Came from the Desert est un jeu vidéo, sorti en 1989 sur Amiga.
 La Traversée du désert () est un jeu créé par Reiner Knizia, publié en français en 2005.

 Littérature et bande dessinée 

 Monuments 
  est une œuvre de  créée en 1997 en Égypte par Danae Stratou, Alexandra Stratou et Stella Constantinides.
 L'abbaye Sainte-Marie du Désert est située dans la commune de Bellegarde-Sainte-Marie, dans la Haute-Garonne (région Occitanie, France).
 La cathédrale Notre-Dame-du-Désert est située à Francistown (district du Nord-Est, Botswana).
 Les châteaux du désert sont des constructions datant de 660 à 750, la plupart situées à l'est d'Amman, le long de routes menant de Damas à Médine ou à Koufa.
 Le couvent Saint-Jean-du-Désert est un couvent franciscain situé dans une région montagneuse à l'ouest de Jérusalem.
 Le manoir du Désert est un édifice classé monument historique situé à Honfleur, dans le Calvados (région Normandie, France).
 Le phare des Monts Déserts () est un phare actif situé sur un îlot au sud de l'île des Monts Déserts, dans le comté de Hancock (Maine, États-Unis).

 Musique 
 Déserts est une œuvre de musique électronique d'Edgard Varèse, composée en 1954.
 Desert Rebel est un collectif musical créé en 2005 autour du guitariste touareg Abdallah ag Oumbadougou.
 Desert Rose est un single de Sting, sorti en 1999.
 Desert Storm Records est un label discographique de hip-hop américain, fondé à New York en 1997.
 Le Dubaï Desert Rock Festival est un festival consacré au hard rock et au heavy metal, qui s'est tenu dans l'émirat de Dubaï (Émirats arabes unis) tous les ans de 2004 à 2009.
 Le festival Desert Trip est un festival de rock tenu en 2016 à Indio, dans le désert de Californie.
 Get Your Filthy Hands Off My Desert est une chanson du groupe de rock progressif britannique Pink Floyd, le huitième titre de l'album The Final Cut paru en 1983.
 On the Desert Road est un cha-cha-cha composé en 1953 par Charles Telmage, et interprété initialement par Juan Montego et The Kingston Orchestra.
 The Desert Music est une œuvre orchestrale pour orchestre symphonique et chœur de Steve Reich, composée en 1984.
 The Desert Sessions est un collectif musical créé par Josh Homme (du groupe Queens of the Stone Age) en 1997.
 This Desert Life est le  album du groupe de rock alternatif américain Counting Crows, sorti en 1999.

 Politique 
 Pour une personnalité politique, la traversée du désert désigne une période difficile pendant laquelle elle n'intéresse plus guère les médias ou les électeurs. On emploie notamment cette expression pour le général de Gaulle entre 1946 et 1958.

 Sports 
 La FC Tucson Desert Diamond Cup, ou Desert Cup, est une compétition hivernale de football qui se dispute chaque année à Tucson (Arizona, États-Unis). 
 La Garmin Titan Desert est une course de VTT à étapes, qui se dispute au Maroc.

 Théâtre et spectacle vivant 
 Priscilla, folle du désert, la comédie musicale () est une comédie musicale australienne de Stephan Elliott et Allan Scott.
 Le Retour au désert est une pièce de théâtre écrite par Bernard-Marie Koltès, créée en 1988.

 Anthroponyme 
 Prénom 
Désert est un prénom masculin, dont l'origine latine est proche de celles de  et de . Il est notamment porté par :
 Désert (ou Didier, ou Désiré) d'Autun († 579), prêtre et reclus à Gourdon en Bourgogne, saint chrétien fêté le 23 mai. 

 Patronyme 

 Alex Désert (1968-), un acteur et chanteur américain, fondateur du groupe de ska Hepcat ;
 Charlotte Désert (1989-), une actrice française :
 Claire Désert (1967-), une pianiste française ;
 Gabriel Désert (1924-2004), historien français d'histoire contemporaine ;
 Isabelle Désert ou Désert-Ballarini (1962-), une internationale française de basket-ball ;
 Mariette Désert, une scénariste française ;
 Philippe Désert (1953-), un décorateur de plateau et scénographe pour la télévision ;
 Pierre Désert (1944-), un homme politique guyanais ;
 Solen Désert (1982-), une athlète française.

 Pseudonyme ou surnom 
 Antoine du désert (v. 251-v. 356) est un moine considéré comme le père du monachisme chrétien ;
 Deserts Chang (1981-) est une auteur-compositeur-interprète taïwanaise.

 Toponyme 

 Algérie 
 La Porte du désert, surnom de Bou Saâda, une commune de la wilaya de M'Sila et l'oasis la plus proche du littoral algérien ;

 Canada 
 le lac Désert, un plan d'eau dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais, au Québec ;
 la rivière Désert, un cours d'eau de la municipalité de Maniwaki, dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais, au Québec ;
 Zec Bras-Coupé–Désert, une zone d'exploitation contrôlée (zec) dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais, au Québec ;

 États-Unis 
 Desert View Highlands, une ville du comté de Los Angeles, en Californie ;
 l'île des Monts Déserts (''), une île du comté de Hancock (Maine) ;
 le lac Vieux Désert, un lac partagé entre le comté de Gogebic (Michigan) et le comté de Vilas (Wisconsin) ;

France

Inde 
 le parc national de Desert, situé dans l'État du Rajasthan ;

Yémen 
 Manhattan du désert, surnom de Chibam, une ville du gouvernorat de l'Hadramaout,  à l'est de Sanaa.

Homonymie de titre